Tareg désigne :
 Le capitaine d'un groupe d'Elfes dans les Contes perdus.
 Le nom commercial du valsartan, médicament contre l'hypertension artérielle.